August Krogh (1874-1949), Deens arts en dierkundige
 Finn Hågen Krogh (1990), Noors langlaufer
 Hanne Krogh (1956), Noors zangeres
 Mogens Krogh (1963), Deens voetballer

Zie ook 
 Krog (doorverwijspagina)
 Krohg (doorverwijspagina)